The Still Alarm – documentario del 1903
 The Still Alarm – cortometraggio del 1911 diretto da Francis Boggs
 The Still Alarm – film muto del 1918 diretto da Colin Campbell
 The Still Alarm – film muto del 1926 diretto da Edward Laemmle
 The Still Alarm – cortometraggio del 1930 diretto da Roy Mack